Dazhai bezeichnet:

 Dazhai (Qiaojia) (大寨镇), Großgemeinde im Kreis Qiaojia in der chinesischen Provinz Yunnan
 Dazhai (Xiyang) (大寨镇), Großgemeinde im Kreis Xiyang in der chinesischen Provinz Shanxi
 Dazhai (Yun) (大寨镇), Großgemeinde im Kreis Yun in der chinesischen Provinz Yunnan
 Dazhai (Hua) (大寨乡), Gemeinde im Kreis Hua in der chinesischen Provinz Henan
 Dazhai (Jinping) (大寨乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Jinping in der chinesischen Provinz Yunnan
 Dazhai (Kongtong) (大寨乡), Gemeinde im Stadtbezirk Kongtong in der chinesischen Provinz Gansu
 Dazhai (Pingchang) (大寨乡), Gemeinde im Kreis Pingchang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Dazhai (Sungqu) (大寨乡), Gemeinde im Kreis Sungqu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Dazhai (Yangling) (大寨乡), Gemeinde im Stadtbezirk Yangling in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Dazhai (Gulin) (大寨苗族乡), Nationalitätengemeinde der Miao im Kreis Gulin in der chinesischen Provinz Sichuan
 Dazhai (Kongtong) (大寨回族乡), Nationalitätengemeinde der Hui im Stadtbezirk Kongtong in der chinesischen Provinz Gansu
 Dazhai (Xingcheng) (大寨满族乡), Nationalitätengemeinde der Manchu in der Stadt Xingcheng in der chinesischen Provinz Liaoning
 Dazhai (Yangling) (大寨街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yangling in der chinesischen Provinz Shaanxi